Orgnano ima više značenja:
 Orgnano, Udine
 Orgnano, Verona